Marcellinus kan verwijzen naar:
 algemeen: Marcellinus (cognomen)
 Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus, Romeins consul in 56 v.Chr.
 Publius Cornelius Lentulus Marcellinus, Romeins consul in 18 v.Chr.
 Marcellinus (consul in 275)
 Marcellinus, paus (296-304), heilige en martelaar
 Marcellinus (martelaar), vroegchristelijke priester, heilige en martelaar, geëxecuteerd in 299 n.Chr. te Rome 
 Ammianus Marcellinus, een laatantiek geschiedschrijver in de 4e eeuw
 Marcellinus (magister officiorum), comes rerum privatarum en magister officiorum van keizer Constans
 Marcellinus (veldheer), een laatantieke legerleider in de 5e eeuw
 Marcellinus (bisschop van Diocaesarea), in de eerste helft van de 6e eeuw
 Marcellinus Comes, een laatantiek geschiedschrijver in de 6e eeuw
 Marcellinus van Gallië, heilige
 Marcellinus van Carthago, heilige
 Marcellinus en Petrus, heiligen
 Marcellinus van Deventer, heilige
 Marcellinus Champagnat, heilige
 Marcellinus (broer van Magnus Maximus), broer van Magnus Maximus, 4e eeuw